

Cinema 
 Happy Ending – film del 2014 diretto da Krishna D.K. e Raj Nidimoru
 Happy Ending – film del 2015 diretto da Jayashankarr
 Happy Ending – film del 2016 diretto da Serah Ogechi Onyeachor

Letteratura 
 Lieto fine (Happy Ending) – racconto di Fredric Brown del 1957
 Happy Ending – racconto di Henry Kuttner del 1948

Musica 
 Happy Ending – album dei Dogstar del 2000
 Happy Ending – album dei The Phoenix Foundation del 2007
 Happy Ending – EP dei Dia del 2016
 Happy Ending – singolo di Joe Jackson del 1984
 Happy Ending – singolo di Mika del 2007
 Happy Ending – singolo di Hopsin del 2017

Televisione 
Happy Ending – serial televisivo sudcoreano

Pagine correlate 
Happy End
Happy Endings
The Happy Ending